Трейси Кэмерон (; ) — канадская гребчиха, выступавшая за сборную Канады по академической гребле в период 2005—2012 годов. Бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Пекине, двукратная чемпионка мира, победительница и призёрка регат национального значения.

Биография 
Трейси Кэмерон родилась 1 февраля 1975 года в поселении Шубенакади провинции Новая Шотландия, Канада.

В 1998 году окончила Университет Акадия, получив степень бакалавра в области физического воспитания. Заниматься академической греблей начала в возрасте 25 лет в 2000 году, когда согласилась принять участие в гребной программе во время учёбы в Университете Калгари, где впоследствии получила степень магистра в области спортивной медицины. Состояла в университетской гребной команде, неоднократно стартовала на различных студенческих соревнованиях.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добилась в сезоне 2005 года, когда вошла в основной состав канадской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Гифу, откуда привезла награду золотого достоинства, выигранную в зачёте парных четвёрок лёгкого веса.

В 2006 году отметилась победами на этапах Кубка мира в Мюнхене и Люцерне в лёгких парных одиночках и двойках соответственно, тогда как на мировом первенстве в Итоне попасть в число призёров не смогла — финишировала в двойках четвёртой.

В 2007 году в двойках стала серебряной и бронзовой призёркой на этапах Кубка мира в Люцерне и Линце, в то время как на чемпионате мира в Мюнхене в той же дисциплине сумела квалифицироваться лишь в утешительный финал B.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине — вместе с напарницей Мелани Кок заняла третье место в программе парных двоек лёгкого веса, уступив в финале только экипажам из Нидерландов и Финляндии — тем самым завоевала бронзовую олимпийскую медаль.

После пекинской Олимпиады Кэмерон осталась в составе гребной команды Канады на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 2010 году в лёгких парных двойках она одержала победу на мировом первенстве в Карапиро, став таким образом двукратной чемпионкой мира по академической гребле.

В 2011 году в двойках выиграла этап Кубка мира в Люцерне, в одиночках показала шестой результат на чемпионате мира в Бледе.

По окончании сезона 2012 года приняла решение завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Трейси Кэмерон  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы мира по академической гребле
Выпускники Университета Акадии
Выпускники Университета Калгари